The Great Secret – racconto fantascientifico di L. Ron Hubbard pubblicato nel 1943
The Great Secret – film del 1914
The Great Secret – serial cinematografico del 1917